CNC poate fi:

 Centrul Național al Cinematografiei, instituție de stat din România
 abreviere pentru expresia engleză Command & Conquer, joc pentru calculator
 Computer Numerical Control, expresie engleză: comandă computerizată și programabilă pentru mașini-unelte